Прелез може бити:

 Прелез (Зубин Поток), насеље у општини Зубин Поток, КиМ, Србија
 Прелез (Завет), насеље у општини Завет, Бугарска